Sabata :
 Sabata est une ville antique d'Assyrie .
 Sabata est une trilogie cinématographique composée des films :
 Sabata (1969)
 Adios Sabata (1970)
 Le Retour de Sabata (1971)